Dalila Di Lazzaro – ex modella, attrice cinematografica e scrittrice italiana
 Eldo Di Lazzaro – cantante e compositore italiano
 Elisa Di Lazzaro – ostacolista italiana
 Mario Di Lazzaro – docente e politico italiano